Loco bezeichnet:

 einen Voodoo-Loa; siehe: Loco (Voodoo)
 einen Indianerführer aus der Gruppe der Chihenne, Chiricahua, östliche Apachen; siehe Loco (Chihenne)
 den angolanischen Fußballspieler Locô
 ein Alkopop des kubanischen Rumherstellers Havana Club
 in der Musiknotation die Aufhebung einer Oktavierung 
 ein Projekt zur Gestaltung eines neuen Preissystems der Deutschen Bahn und Vorläufer des Preis- und Erlösmanagements Personenverkehr
 Kurzbezeichnung für Loco-Quote
 eine Software für Simulationsdatenmanagement; siehe LoCo (SDM)
 die chilenische Bezeichnung für die Concholepas concholepas Schnecken
 ein Strategiespiel Land Of Chaos Online
 das spanische Wort für verrückt, abgefahren, wild, übermütig (loco); der Verrückte (el loco)

Orte in Osttimor:
 Loco Loco

in der Schweiz:
 Loco TI, Tessin

in den Vereinigten Staaten:
 Loco (Louisiana)
 Loco (Oklahoma)
 Loco (Texas)
 Loco Hills (New Mexico)

Loco ist ein Namensteil des Künstlernamens von:
 Juan El Caballo Loco (* 1998), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Kid Loco (* 1964), französischer Disc-Jockey und Musikproduzent

Siehe auch:
 Loko